Albúmen ou Endosperma
 Albúmen ou Clara do ovo

Desambiguações de ciências